Hauptstraße 13 oder Hauptstrasse 13 ist der Name folgender Straßen:

 Hauptstrasse 13 in der Schweiz
 Autoceļš A13, staatliche Hauptstraße in Lettland

Hauptstraße 13 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burgstall Adelzhausen
 St. Valentin (Aufhofen)
 Hauptstraße 13 in Berlin-Blankenfelde, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Blankenfelde
 Hauptstraße 13 in Berlin-Rummelsburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Rummelsburg
 Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik in Dresden
 St. Martin (Egling)
 Zinkenbäckerhaus in Merkendorf
 Hauptstraße 13 in Schweinfurt, siehe Liste der Baudenkmäler in Schweinfurt #Oberndorf